Miyabe ist der Familienname folgender Personen:

 Miyabe Kingo (1860–1951), japanischer Botaniker
 Miyuki Miyabe (* 1960), japanische Schriftstellerin
 Shizue Miyabe (* 1938), japanische Schwimmerin 
 Taiki Miyabe (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yasunori Miyabe (* 1966), japanischer Eisschnellläufer 
 Yukinori Miyabe (1968–2017), japanischer Eisschnellläufer